Publius Helvius Pertinax ist der Name folgender Personen:

 Publius Helvius Pertinax (126–193), römischer Kaiser, siehe Pertinax (Kaiser)
 Publius Helvius Pertinax (~181–211/212), römischer Konsul und Sohn des Kaisers, siehe Pertinax Caesar